Суперкубок Японії з футболу 2013  — 28-й розіграш турніру. Матч відбувся 23 лютого 2013 року між чемпіоном Японії клубом Санфречче Хіросіма та володарем кубка Імператора Японії клубом Касіва Рейсол.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2013
Японія
Лютий 2013
2013 в Японії
Футбольні змагання у Токіо